Колотов — русская фамилия и топоним.

Известные носители 
 Колотов, Александр Станиславович (род. 1964) — советский и российский ватерполист.
 Колотов, Василий Фёдорович (1944—2001) — советский тяжелоатлет, заслуженный мастер спорта СССР.
 Колотов, Виктор Михайлович (1949—2000) — советский футболист, тренер.
 
 Колотов, Иван Дмитриевич (род. 1997) — российский биатлонист.
 Колотов, Марк Григорьевич (1926—2015) — советский и российский художник-реставратор.
 Колотов, Сергей Сильвестрович (1859 — позже 1901) — русский химик.
 Колотов, Степан Митрофанович (1880—1965) — советский математик, автор популярных учебников для вузов.

Топонимы 
 Колотов — хутор в России, Белгородская область, Вейделевский район.
 Колотов Буерак — село в России, Саратовская область, Саратовский район.

См. также 
 Колотев, Василий Иванович